In The Army Now kan avse

In the Army Now (sång) – en låt inspelad av flera olika artister
In the Army Now (musikalbum) – ett album av Status Quo
In the Army Now (film) – en amerikansk film från 1994